Korszak
Földtörténeti jelenkor, más néven holocén
 Jelenkor, történelmi korszak (egyes felosztások szerint)
Zene
 Jelenkor, a Fonográf együttes 1984-ben megjelent nagylemeze
Folyóiratok
Jelenkor, pesti politikai folyóirat (1832–1848)
Jelenkor, budapesti katolikus egyházpolitikai és politikai napilap (1875)
Jelenkor, budapesti antifasiszta politikai és társadalmi folyóirat (1939–1944)
Jelenkor, pécsi kulturális és művészeti folyóirat (1958–)
Hasonló 
 Jelenkor Kiadó, könyvkiadó